Fernandinho se poate referi la:

Fernando Luiz Roza (n. 1985), fotbalist brazilian care evoluează la Manchester City
Éldis Fernando Damasio (n. 1981), fotbalist brazilian care joacă pe poziția de mijlocaș ofensiv
Fernando Alves Santa Clara (n. 1981), fotbalist brazilian care evoluează la São Caetano
Luiz Fernando Pereira da Silva (n. 1985), fotbalist brazilian care evoluează la Atlético_Mineiro
Fernando Galhardo Borges (n. 1985), fotbalist brazilian care evoluează la Palmeiras
Fernando Nascimento Cosme (n. 1983), futsalist brazilian care evoluează ca pivot